Первый чемпионат Европы по фризским шашкам проходил с 18 по 21 октября 2017 года в Амстердаме, Нидерланды. Участие приняли 12 шашистов из 3 стран. Соревнования проводились по швейцарской системе в 8 раундов. Разыгрывались 2 места на чемпионат мира, который состоится 3-10 августа 2018 года в рамках игр традиционных фрисландских видов спорта.

Для определения победителя проводился дополнительный матч между, набравшими равное число очков, россиянином Александром Георгиевым и голландцем Фолкертом Грунвелдом. Матч выиграл Георгиев и стал чемпионом Европы по фризским шашкам. Для определения третьего призёра также проводился дополнительный матч между Шурдом Кауперусом и Кесом Тейссеном. В нём победил Шурд Кауперус.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Европы на сайте Frisiandraughts.com 
 Результаты на сайте KNDB 
 Результаты чемпионата на Едином шашечном сайте/Октябрь 2017

Соревнования по шашкам
Спорт в Нидерландах в 2017 году
2017 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Амстердаме